Viking (englisch und skandinavisch für Wikinger) bezeichnet:

in der Raumfahrt
 Viking, ein Marssondenprogramm der NASA
 Viking (Rakete), eine Höhenforschungsrakete
 Viking (Satellit), ein schwedischer geophysikalischer Satellit 
 Viking (Triebwerk), ein Raketentriebwerksprogramm

Flugzeuge
 ein Flugzeug der US-Marine, siehe Lockheed S-3
 ein Flugboot von 1918, siehe Vickers Viking (Flugboot)
 ein Passagierflugzeug von 1945, siehe Vickers Viking

Schiffe
 Viking (Schiff, 1892), eine in Norwegen gebaute Replika des Gokstad-Schiffes
 Viking (Schiff, 1907), eine in Dänemark gebaute Viermastbark, seit 1950 in Göteborg aufliegend
 Viking (Schiff, 1968), eine ehemalige Fähre der Förde Reederei
 Viking Grace, ein Fährschiff der finnischen Reederei Viking Line
 Viking Longships, fluss- und kanalgängige Binnenpassagiermotorschiffe größerer Bauart der Reederei Viking River Cruises
 Viking ist Namensbestandteil vieler Schiffe der norwegischen Reederei Eidesvik Offshore

Unternehmen
 Viking Air, kanadischer Flugzeughersteller
 Viking Airlines, schwedische Charterfluggesellschaft
 Viking Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Viking Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Viking Flusskreuzfahrten, deutsche Tochter eines weltweiten Flusskreuzfahrtunternehmens
 Viking GmbH, Hersteller von Garten-Motorgeräten, Tochterunternehmen der Stihl-Gruppe
 Viking Line, finnische Reederei, die Fährschiffe im Linienverkehr auf der Ostsee betreibt
 Viking Motors, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller (1915)
 Viking Performance, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller (1966)
 Viking Press, US-amerikanischer Verlag
 Viking Schaatsenfabriek, niederländischer Schlittschuhhersteller

Weitere Marken und Produkte 
 Viking (Automarke), ein US-Automobil und eine Marke im General Motors-Konzern (1929–1930)
 Viking (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Viking (2014), TV-Serie
 Viking (2016), ein russischer Historienfilm 
 Viking (Reifenmarke), norwegische Reifenmarke
 Viking (Software), ein Open-Source-Programm für Linux und Windows zur Visualisierung und zum Im-/Export von Wegpunkten und (GPS-)Tracks
 Víking Gylltur, isländische Biermarke
 Viking Stavanger, Fußballmannschaft aus Stavanger, Norwegen
 Viking: The Ultimate Obstacle Course, japanische Gameshow
 Viking (Kettenfahrzeug), die militärische Bezeichnung des schwedischen amphibischen Kettenfahrzeugs BvS 10

Geografie
 Viking (Alberta), Stadt in der kanadischen Provinz Alberta
 Viking (Minnesota), Ort in Minnesota, USA
 Viking (Seegebiet), Seegebiet in der Nordsee
 Viking (Wisconsin), Ort in Wisconsin, USA
 Vikingbank, Sandbank in der Nordsee
 Viking Hills, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika
 Vikinghøgda, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Viking Valley, Tal auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Viking Metal, eine Spielart des Metal
 Wiking
 Vikings